Lansing bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lansing, Hauptstadt von Michigan
 Lansing (Arkansas)
 Lansing (Florida)
 Lansing (Illinois)
 Lansing (Iowa)
 Lansing (Kansas)
 Lansing (Minnesota)
 Lansing (New York)
 Lansing (North Carolina)
 Lansing (Ohio)
 Lansing (West Virginia)

Sonstiges:
 einen Typ des Polioerregers, siehe Poliovirus
 den fiktiven Handlungsort der bayerischen Dailysoap Dahoam is Dahoam
 einen britischen Hersteller von Gabelstaplern, inzwischen Teil von Linde Material Handling
 Lansing Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:

 Abraham Lansing (1835–1899), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Abraham G. Lansing (1756–1834), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Alfred Lansing (1921–1975), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Ambrose Lansing (1891–1959), US-amerikanischer Ägyptologe
 Frederick Lansing (1838–1894), US-amerikanischer Politiker
 Gerrit Y. Lansing (1783–1862), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Lansing (1754–1829), US-amerikanischer Politiker
 Joi Lansing (1929–1972), US-amerikanischer Schauspieler

 Sherry Lansing (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 William E. Lansing (1821–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lansing Township
 Lansink
 Lensing